Gaćešin varićak je sekundarna prašuma u Republici Hrvatskoj.
Pripada Omphalodo-Fagetum vrsti (bukovo-jelovih) prašuma.

Izvori 
Sven D. Jelaska: Florističke i ekološke značajke bukovo-jelovih prašuma u Hrvatskoj 

Prašume u Hrvatskoj